4 Pułk Artylerii
 4 Pułk Artylerii Ciężkiej
 4 Pułk Artylerii Lekkiej
 4 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
 4 Pułk Czołgów
 4 Pułk Dragonów
 4 Pułk Huzarów
 4 Pułk Piechoty
 4 Pułk Przedniej Straży
 4 Pułk Saperów
 4 Pułk Strzelców Konnych
 4 Pułk Szwoleżerów
 4 Pułk Ułanów